Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 30 июля. Приняли участие 47 спортсменов из 33 стран.

Действующий олимпийский чемпион из Индии Абхинав Биндра показал только 16-й результат и не пробился в финальный раунд. Также не прошёл квалификацию чемпион Игр 2004 года китаец Чжу Цинань.

Олимпийским чемпионом стал румынский спортсмен Алин Молдовяну, воспользовавшись неудачным предпоследним выстрелом итальянца Никколо Камприани.

Призёры

Рекорды

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты на sports-reference.com